La Roche-Blanche (Loire-Atlantique)
La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme)